Zwijndrecht steht für:
 Zwijndrecht (Belgien), in der Nähe von Antwerpen
 Zwijndrecht (Niederlande), bei Dordrecht